Zinc puede referirse a:
 El zinc o cinc; un elemento químico; 
 Zinc, una ciudad del estado de Arkansas (Estados Unidos); o
 Zinc, un municipio del estado de Arkansas (Estados Unidos).